IJzeren Wolf

 IJzeren Wolf (personage)
 IJzeren Wolf (organisatie)